First Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

First Lake (Valdez-Cordova), Alaska 
First Lake (Kenai Peninsula Borough, Seward), in Seward im Kenai Peninsula Borough, Alaska 
First Lake (Kenai Peninsula Borough, Tyonek), bei Tyonek im Kenai Peninsula Borough, Alaska 
First Lake (Yukon-Koyukuk), Alaska 
First Lake (Arkansas), Little River County, Arkansas 
First Lake (Kalifornien), Inyo County, Kalifornien 
First Lake (Kentucky), Ballard County, Kentucky 
First Lake (Louisiana), Cameron Parish, Louisiana 
First Lake (Aroostook County, Sly Brook Lakes), einer der Sly Brook Lakes im Aroostook County, Maine 
First Lake (Aroostook County, Wallagrass Lakes), einer der Wallagrass Lakes im Aroostook County, Maine 
First Lake (Penobscot County, Maine), Maine 
First Lake (Washington County, Maine), Maine 
First Lake (Barry County, Michigan), Michigan 
First Lake (Branch County, Michigan), Michigan 
First Lake (Chippewa County, Michigan), Michigan 
First Lake (Hillsdale County, Michigan), Michigan 
First Lake (Iron County, Michigan), Michigan 
First Lake (Marquette County, Michigan), Michigan 
First Lake (Menominee County, Michigan), Michigan 
First Lake (Montcalm County, Michigan), Michigan 
First Lake (Montmorency County, Michigan), Michigan 
First Lake (Newaygo County, Michigan), Michigan 
First Lake (Carlton County, Minnesota), Minnesota 
First Lake (Chisago County, Minnesota), Minnesota 
First Lake (Clearwater County, Bagley), nahe Bagley im Clearwater County, Minnesota 
First Lake (Clearwater County, Butcher Knife Creek), am Butcher Knife Creek im Clearwater County, Minnesota 
First Lake (Pine County, Minnesota), Minnesota 
First Lake (Polk County, Minnesota), Minnesota 
First Lake (St. Louis County, Minnesota), Minnesota 
First Lake (Wright County, Minnesota), Minnesota 
First Lake (Lake County, Montana), Montana 
First Lake (Hamilton County, New York), New York 
First Lake (Herkimer County, Bisby Lakes), einer der Bisby Lakes im Herkimer County, New York 
First Lake (Ulster County, New York), New York 
First Lake (Linn County, Oregon), Oregon 
First Lake (Marion County, Oregon), Oregon 
First Lake (Utah), Iron County, Utah 
First Lake (Washington), King County, Washington 
First Lake (Oconto County, Wisconsin), Wisconsin 
First Lake (Portage County, Wisconsin), Wisconsin 
First Lake (Trempealeau County, Wisconsin), Wisconsin 
 First Lake, ein Teilsee der Fulton Chain Lakes im Herkimer County, New York
Siehe auch
 First Connecticut Lake